

Geografia 
 Seewald – comune tedesco nel land del Baden-Württemberg

Persone 
 Peter Seewald – giornalista e scrittore tedesco
 Richard Seewald – scrittore e pittore tedesco

Personaggi 
 Jessa Seewald – personaggio del reality statunitense incentrato sulla vita della famiglia Duggar